{{DISPLAYTITLE:(5371) 1987 VG1}}

Az (5371) 1987 VG1 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Ueda és Kaneda fedezte fel 1987. november 15-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (5001–5500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói